Хлорофилл — группа пигментов, при участии которых осуществляется процесс фотосинтеза:

 Хлорофилл 
 Хлорофилл a 
 Хлорофилл b 
 Хлорофилл c1 
 Хлорофилл c2 
 Хлорофилл d 
 Хлорофилл f